Aars kan syfta på:

 Aars – en ort i Danmark, se  Års
 Jacob Jonathan Aars (1837–1908), norsk skolman
 Sophus Christian Munk Aars (1841–1931), norsk naturskildrare
 Kristian Birch-Reichenwald Aars (1868–1917), norsk filologisk och naturvetenskaplig författare
 Harald Aars (1875–1945), norsk arkitekt

Norska efternamn